Ніпа, Ніпа пальма (Nypa fruticans) — пальма, єдиний представник роду Ніпа (Nypa) і порядку Ніпові (Nypoideae). 
 Ніпа (село) - село в Індонезії. Адмінцентр району Амбалаві.